Баттиста ди Кампофрегозо ():

 Баттиста ди Кампофрегозо (1380—1442) — дож Генуэзской республики в период 24 марта 1437 — 24 марта 1437
 Баттиста ди Кампофрегозо (1450—1505) — дож Генуэзской республики в период 26 ноября 1478 — 25 ноября 1483